В административном отношении Бенин разделён на 12 департаментов (), которые, в свою очередь, делятся на 77 коммун ().

Алибори 

Крупнейший департамент Бенина. Находится на северо-востоке страны. Граничит с Буркина-Фасо и Нигером с севера, с Нигерией — с востока. На юге граничит с департаментом Боргу, на западе — с департаментом Атакора. Был выделен в 1999 из состава департамента Боргу. Административный центр — город Канди. Департамент включает 6 коммун:
 Баникоара ()
 Гогуну ()
 Канди ()
 Каримама ()
 Маланвиль ()
 Сегбана ()

Атакора 

Северо-западный департамент Бенина. Граничит с Того на западе и Буркина-Фасо на севере. На востоке граничит с департаментами Алибори и Боргу, на юге — с департаментом Донга. Самый гористый департамент Бенина. Главные города — Натитингу и Тангиета. В 1999 южная часть Атакоры была выделена в новый департамент — Донга. Административный центр — город Натитингу. Включает 9 коммун:
 Букомбе ()
 Кобли ()
 Керу ()
 Куанде ()
 Матери ()
 Натитингу ()
 Пехунко ()
 Тангиета ()
 Тукунтуна ()

Боргу 

Находится в центральной части страны. Граничит на востоке с Нигерией; с департаментами: на севере — с Алибори, на северо-западе — с Атакора, на западе — с Донга и на юге — с департаментом Коллинз. Административный центр — город Параку. Включает 8 коммун:
 Бембереке ()
 Калале ()
 Ндали ()
 Никки ()
 Параку ()
 Перере ()
 Синенде ()
 Чауру ()

Донга 

Граничит на западе с Того; с департаментами: с Атакора на севере, с Боргу на востоке и с Коллинз на юге и юго-востоке. Был выделен из состава департамента Атакора в 1999. Административный центр — город Джугу. Включает 5 коммун:
 Басила ()
 Джугу (город) ()
 Джугу (сельская коммуна) ()
 Копарго ()
 Уаке ()

Коллинз 

Выделен в 1999 из состава департамента Зу. Граничит на западе с Того, на востоке — с Нигерией, на севере — с департаментами Боргу и Донга, на юге — с департаментами Зу и Плато. Административный центр — город Савалу. Включает 6 коммун:
 Банте ()
 Глазуэ ()
 Даса-Зуме ()
 Савалу ()
 Саве ()
 Уэссе ()

Зу 

Находится в южной части Бенина. Граничит на западе с Того и департаментом Куффо, на севере — с департаментом Коллинз, на востоке — с департаментом Плато, на юге — с департаментами Атлантический и Уэме. Административный центр — город Абомей. Включает 9 коммун:
 Абомей ()
 Агбаннизун ()
 Бохикон ()
 Джиджа ()
 Загнанадо ()
 Зодогбомей ()
 За-Кпота ()
 Кове ()
 Манала ()
 Уини ()

Плато 

Находится в Южной части Бенина. Граничит на востоке с Нигерией, на севере — с департаментом Коллинз, на западе — с департаментом Зу, на юге и юго-западе — с департаментом Уэме. Административный центр — город Сакете. Состоит из 5 коммун:
 Аджа-Уэре ()
 Ифанни ()
 Кету ()
 Побе ()
 Сакете ()

Куффо 

Граничит с Того на западе, с департаментом Зу на востоке, на юго-востоке — с департаментом Атлантический, на юге — с департаментом Моно. Административный центр — город Догбо-Тота. Включает 5 коммун:
 Аплауэ ()
 Джакотомей ()
 Клуэканме ()
 Лало ()
 Товиклин ()

Моно 

Находится в юго-западной части Бенина. В 1999 северные районы Моно были выделены в департамент Куффо. Граничит с Того на западе, с департаментом Куффо на севере и с департаментом Атлантический на востоке. На юге омывается водами залива Бенин. Административный центр — город Локоса. Подразделяется на 6 коммун:
 Атьеме ()
 Бопа ()
 Гранд-Попо ()
 Догбо ()
 Коме ()
 Уэйогбе ()

Атлантический 

Находится в южной части страны, на берегу залива Бенин. Граничит на западе с департаментами Моно и Куффо, на севере — с департаментом Зу, на востоке — с департаментом Уэме, на юго-востоке — с департаментом Литораль. Административный центр — город Уида. Включает 8 коммун:
 Абомей-Калави ()
 Аллада ()
 Зе ()
 Кпомассе ()
 Со-Ава ()
 Тори-Боссито ()
 Тоффо ()
 Уида ()

Литораль 

Самый маленький и густонаселённый департамент Бенина. Административный центр и крупнейший город — Котону, который, а не официальная столица Порто-Ново, фактически, является экономическим и политическим центром страны. Граничит с департаментом Атлантический на западе и севере, с департаментом Уэме — на востоке. На юге омывается водами залива Бенин. В департаменте выделена одна коммуна, одноимённая городу.

Уэме 

Находится на юго-востоке страны. Граничит с Нигерией на юго-востоке; с департаментами: Плато — на востоке, Зу — на севере, Атлантический и Литораль — на западе. На юге омывается водами залива Бенин. Административный центр — столица государства город Порто-Ново. В департаменте выделено 9 коммун:
 Авранку ()
 Агегес ()
 Аджарра ()
 Аджоун ()
 Акпро-Миссерете ()
 Бону ()
 Дангбо ()
 Порто-Ново ()
 Семе-Кподжи ()

Примечания 

 
Списки:Бенин